Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Coupe e Paul Rosner che hanno battuto in finale Martijn Bok e Dennis van Scheppingen 6-1, 3-6, 6-0.

Teste di serie 

 Clinton Ferreira /  Rodolphe Gilbert (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (quarti di finale)

 Federico Mordegan /  Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Ivan Baron /  Jose Frontera (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1996